Светлый лагер () — светлое пиво. Содержание алкоголя: от 3,2 до 6,0 %.

Типы 
Светлый лагер производится в следующих вариантах:
 Легкий американский лагер (Lite American Lager). Пиво с низкой плотностью и калорийностью. Цвет от светло-соломенного до светло-золотистого. Прозрачное. Свежий и сухой вкус с лёгкой сладостью. Лёгкий аромат хмеля и солода. При производстве используется ячменный солод и до 40 % риса или кукурузы. Содержание алкоголя: 3,2-4,2 %. Типичные торговые марки: Miller Lite, Bud Light, Coors Light, Amstel Light;
 Стандартный американский лагер (Standard American Lager). Стандартный лагер для массового рынка. Цвет от светло-соломенного до светло-золотистого. Прозрачное. Свежий и сухой вкус с лёгкой сладостью. Лёгкий аромат хмеля и солода. При производстве используется ячменный солод и до 40 % риса или кукурузы. Содержание алкоголя: 4,2-5,1 %. Типичные торговые марки: Miller High Life, Budweiser, Kirin Lager, Molson Golden, Corona Extra, Foster’s Lager;
 Американский премиум лагер (Premium American Lager). По сравнению с лёгким и стандартным лагером, обладает более сильным и выраженным вкусом. Цвет от светло-соломенного до светло-золотистого. Прозрачное. Свежий и сухой вкус с лёгкой сладостью. При производстве используется ячменный солод и 25 % риса или кукурузы. Содержание алкоголя: 4,7-6 %. Типичные торговые марки: Miller Genuine Draft, Michelob, Coors Extra Gold, Heineken, Beck’s, Stella Artois, Singha.
 Мюнхенский светлый лагер или Мюнхнер Хелес (Münchner Helles). Создан в 1895 году в Мюнхене на пивоварне Spaten Габриелем Зеделмайером (Gabriel Sedlmayr) с целью составить конкуренцию пиву типа пильзнер. Немного сладкое пиво с акцентом на солодовый вкус и легкой хмелевой горечью. Цвет варьируется от средне-жёлтого до светло-золотистого; прозрачное, образует кремово-белую пену. Содержание алкоголя: 4,7-5,4 %. Типичные торговые марки: Hacker-Pschorr Munchner Helles, Paulaner Premium Lager, Spaten Premium Lager, Andechser Hell, Augustiner Lagerbier Hell, Weihenstephaner Original, Stoudt’s Gold Lager;
 Дортмундер Экспорт (Dortmunder Export). Местное пиво из района Дортмунда. Варится с более высокой начальной плотностью по сравнению с другими легкими лагерами, что дает плотный вес солода и заметную хмелевую горечь. Прозрачное пиво, цвет от светло- до тёмно-золотистого. Солод и хмель сбалансированы, лёгкая сладость во вкусе, умеренный аромат немецких или чешских благородных сортов хмеля. Содержание алкоголя: 4,8-6,0 %. Типичные торговые марки: DAB Export, Dortmunder Union Export, Dortmunder Kronen, Ayinger Jahrhundert, Great Lakes Dortmunder Gold, Saratoga Lager, Dominion Lager, Gordon Biersch Golden Export.

Примечания

Ссылки 
 Светлый лагер

Виды пива
Пиво Германии
Пиво США
Пиво Чехии